Biograd je lahko:
 Biograd na Moru (Hrvaška)
 Biograd, Nevesinje (Bosna in Hercegovina)